Stücker ist der Familienname folgender Personen:
 Bianca Stücker (* 1976), deutsche Schriftstellerin
 Otto Stücker (1894–1963), Schweizer Architekt
 Ulrich Stücker (* 1966), deutscher Kommunalbeamter (parteilos) und hauptamtlicher Bürgermeister